«ВТБ Банк» (), также VTB Bank — универсальный банк на Украине, входящий в число крупнейших.

Входит в международную финансовую группу ВТБ, 99,97 % акций банка принадлежит ОАО Банк ВТБ (Российская Федерация), входящему в 500 самых крупных компаний мира.

История и актуалии 

 2005: ЗАО «Внешторгбанк (Украина)» получил лицензию на осуществление банковской деятельности.
 2006: ОАО Банк ВТБ (Россия) приобрел 98 % АКБ «Мрия».
 2007: АКБ «Мрия» переименован в ОАО ВТБ Банк. ЗАО «Внешторгбанк (Украина)» присоединен к ОАО ВТБ Банк на правах филиала.
 2008: Уставный капитал ОАО ВТБ Банк увеличен в 3,4 раза до 2,16 млрд грн.
 2010: 29 июля ОАО ВТБ Банк переименован в ПАО «ВТБ Банк».
 2015: докапитализация ВТБ Банка суммарно на 5,4 млрд грн стала крупнейшей в истории страны докапитализацией среди негосударственных банков. В декабре банк попал под санкции США.
В результате докапитализации в 2015 году ВТБ Банк занял 5 место по объему уставного капитала среди банков Украины (после ПриватБанка, Ощадбанка, Укрэксимбанка и ПИБа).
 2018: ОАО Банк ВТБ (Россия) принял решение докапитализировать ПАО Банк ВТБ (Украина) на 2,58 млрд грн. (около $99 млн). По завершении процесса уставный капитал банка составит 39,375 млрд грн., с превышением нормативного достаточного капитала, составляющего 10%.
 2018: Управление Национального Банка Украины приняло решение об отнесении АО «ВТБ Банк» к категории неплатёжеспособных с целью защиты интересов вкладчиков и кредиторов банка. Решение принято в соответствии с требованиями статьи 76 Закона Украины «О банках и банковской деятельности».

Руководство 
Председатель правления
 Вайсман, Константин Михайлович (с октября 2013 года)
 Пушкарёв, Вадим Владимирович (2006—2013)

Примечания

Ссылки 
 «В Украине назвали самый профессиональный банк»
 «Левый берег» Вадим Пушкарев: «Вместо того, чтоб поддерживать экспорт и импорт, наши госбанки финансируют разведение свиней»
 Екатерина Федоровская, директор департамента розничных продуктов ВТБ Банка: «Безусловным лидером первого полугодия 2012 года в розничном сегменте стали потребительские кредиты наличными»
 Правильный денежный исток. Интервью Фишера В. В. приложению «50 ведущих банков Украины 2012»
 «Западные банки свою миссию выполнили». Интервью Пушкарева Вадима Владимировича.

Видеосюжеты 
 100-летие Дома М. Волошина в Коктебеле
 Инновации. Константин Северинов
 Храм Сергея Радонежского
 Сюжет о музее М. Булгакова

Банки Украины
Группа ВТБ